Gondolen kan syfta på:

 Gondolen (restaurang) – en restaurang vid Katarinahissen på Södermalm, Stockholm
 Gondolen (film) –  en svensk film från 2013

Skidliftar
 Gondolen (Branäs) – en skidlift i Branäs
 Gondolen (skidlift i Åre) – en skidlift i Åre